A 2008-as francia nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság ötödik futama. A versenyt a Bugatti Circuiten rendezték május 18-án.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Megjegyzések 

 A 125-ös versenyt a 14. körben leintették. Később egy öt körös sprintversenyt rendeztek, ez lett végül a hivatalos végeredmény.

Források 

 

Francia
Motorversenyzés Franciaországban